Hainburg is de naam van de volgende twee plaatsen:

 Hainburg an der Donau in Oostenrijk
 Hainburg (Hessen) in Duitsland